

Geografia

Austria 
 Lochen – frazione di Lochen am See, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Lochen am See – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Lochen – frazione di Dietramszell, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)